Бочиња може да се односи на:
 Горња Бочиња, насеље у општини Маглај, Федерација БиХ, БиХ
 Доња Бочиња, насеље у општини Маглај, Федерација БиХ, БиХ